Le Ballon d'or 1997, qui récompense le meilleur footballeur évoluant dans un club européen, est attribué à Ronaldo Luis Nazário de Lima.

Les résultats 

14 joueurs nommés n'ont reçu aucun point de la part des jurés : Sonny Anderson, Enrico Chiesa, Hernán Crespo, Iván de la Peña, Robbie Fowler, Thomas Hässler, Thomas Helmer, Filippo Inzaghi, Gianluca Pagliuca, Robert Pires, Karl-Heinz Riedle, Sergi, Davor Šuker et Ian Wright.

Notes et références 

Ballon d'or
Football en 1997